Относительная внутренность множества — это уточнение концепции внутренности, которое может быть более полезно при работе с множествами низкой размерности в пространствах высокой размерности.

Определение 
Формально, относительная внутренность  множества  (которая обозначается как ) определяется как его внутренность в аффинной оболочке множества . Другими словами,

где  означает аффинную оболочку множества , а  означает шар радиуса  с центром в . Может быть использована любая метрика для построения шара, все метрики определяют одно и то же множество в качестве относительной внутренности.

Для любого непустого выпуклого множества  относительная внутренность может быть определена как
.

См. также 
 Внутренность

Примечания

Литература 

 
  Первое издание - 1970

Литература для дальнейшего чтения 
 

Топология